Konjski štavelj može označavati:
 Konjska kiselica, kovrčava kiselica, Rumex crispus, biljna vrsta iz porodice Polygonaceae
 Tupolisni štavelj, Rumex obtusifolius, biljna vrsta iz porodice Polygonaceae